

Гілмер — місто, штат Техас
 Гілмер — округ, штат Джорджія
 Гілмер — округ, штат Західна Вірджинія